Исканда́ров  — фамилия; имеет женскую форму Искандарова.

Известные носители:
 Искандаров, Акбаршо Искандарович (род. 1951) — государственный деятель, исполняющий обязанности президента Таджикистана в октябре-декабре 1991 г. и сентябре-ноябре 1992 г.
 Искандаров, Алексей Искандарович (1906—1999) — советский и российский марийский композитор.
 Искандаров, Джурабек (1902—1979) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Сталинабадского областного комитета КП(б) Таджикистана.
 Искандаров, Ильяс Фархадович (род. 1965) — российский дипломат.
 Искандаров, Имамкул — первый секретарь Хорезмского областного комитета КП Узбекистана.

См. также 
 Искандеров